Jardins de Shalimar est le nom de plusieurs jardins royaux construits par la noblesse de l'Empire moghol au cours de la domination de divers empereurs, comme Jahângîr et Shâh Jahân.
 Jardins de Shalimar de Lahore au Pakistan
 Jardins de Shalimar au Cachemire en Inde
 Jardins de Shalimar de Kapurthala en Inde

Homonymie de toponyme